Novigrad puede referirse a las siguientes localidades de Croacia:
 Novigrad (Istria), en el condado de Istria;
 Novigrad (Zadar), en el condado de Zadar;
 Novigrad na Dobri, en el condado de Karlovac;
 Novigrad Podravski, en el condado de Koprivnica-Križevci.